Квиддич может означать:
 Квиддич — вымышленная спортивная командная игра, в которую играют персонажи романов Джоан К. Роулинг о Гарри Поттере.
 Магловский квиддич — реально существующая спортивная игра на основе игры «Квиддич» из вымышленного мира Гарри Поттера.